Дурсун Ахмед оглы Ахмедов (; 10 мая 1929 года, село Качагани, Борчалинский район, Грузинская ССР — 18 января 1992 года, там же) — звеньевой колхоза «Социализм» Марнеульского района Грузинской ССР. Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился в 1929 году в крестьянской семье в селе Качагани Борчалинского района Грузинской ССР. В 1941 году окончил среднюю школу в родном селе, после которой стал трудиться рядовым колхозником в колхозе «Социализм» Марнеульского района. В 1944 году назначен звеньевым полеводческого звена.

В 1949 году звено Дурсуна Ахмеда оглы Ахмедова добилась выдающихся трудовых показателей. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июля 1950 года «за получение высоких урожаев картофеля при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1949 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1950 года» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

8 июля 1950 года, через несколько дней после выхода указа, был призван в Советскую Армию и отправлен на срочную службу в Волковыск в состав 28-ой танковой дивизии 6-ой гвардейской танковой армии. Вручение медали «Серп и Молот» и Ордена Ленина состоялось в воинской части. Во время службы избирался депутатом Волковысского городского Совета народных депутатов (1950—1952).

В 1952 году возвратился в родное село, где трудился на местном государственном молочно-овощном комбинате.

Скончался в 1980 году.

Примечания

Литература 
 «Qaçağan eli». Bakı, Təfəkkür n. 2002, стр. 80

Депутаты городских советов Белорусской ССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании